Petti ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Petti (1910–1984), italienischer Schauspieler
 Guido Petti (* 1994), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Wayne Petti, kanadischer Sänger-Songwriter

sowie der Künstlername von
 Petti (Musiker) (* 1973), spanischer Rockmusiker